Вацлав Снитил (; ,  — ) — чешский  и .

Учился в Пражской консерватории у Ярослава Коциана (скрипка) и Витезслава Новака (композиция). Затем окончил с отличием пражскую Академию музыкального искусства (1953, класс Ярослава Пекельского). Преподавал там же, с 1964 г. профессор — среди учеников Снитила Богуслав Матоушек и Ян Талих (младший).

В 1957—1970 гг. участник Квартета Йозефа Влаха, в 1975—1988 гг. художественный руководитель Чешского нонета; участвовал также в выступлениях ансамбля старинной музыки Ars rediviva. Среди наиболее заметных записей Снитила — полная запись сонат для скрипки и фортепиано Моцарта (1974—1975, с пианистом Яном Паненкой).

Входил в состав жюри различных международных конкурсов, в том числе Конкурса имени Чайковского.

Скончался 19 июля 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Пражской Академии музыки

Литература 
 Petr Veber. Václav Snítil a jeho půlstoletí české hudby. — Akademie múzických umění, 2008. — 150 s.

Академические музыканты Чехии
Награждённые медалью «За заслуги» 2 степени (Чехия)